Наголова́тка Ледебу́ра () — многолетнее травянистое растение; вид рода  семейства .

Ареал и среда обитания 
Восточноевропейский вид. Произрастает от Днепра до предгорий Урала, только в России и на Украине.

Как правило, растёт в степях, на каменистых склонах, обнажениях мела и известняка, на склонах речных долин в местах выхода известняков.

Описание 
Многолетнее растение. Стебель от 30 до 75 см, прямостоячий.

Листья сверху зелёные, с рассеянными длинными тонкими волосками, шершавые от островатых эпидермальных сосочков, снизу сероватые от войлочного опушения, листья прикорневые и нижние стеблевые пенисто-рассечённые на продолговато-линейные доли, черешковые.

Корзинки одиночные, в диаметре до 30—35 мм, обёртка полушаровидная, паутинистая, с редкими волосками или же почти голая, с прижатыми заострёнными листочками; длинные заострения листочков реснитчато-волосистые и с краями, трубчато свёрнутыми кнаружи. Венчик пурпуровый.

Зрелые семянки тёмно-коричневые, бугорчато-ямчатые.

Цветение в июне. Семена завязываются не каждый год.

Охрана 
Включена в Красные книги следующих субъектов РФ: Волгоградская область, Московская область, Самарская область, Челябинская область, Чувашская республика.

Синонимика 
Слгласно данным The Plant List
 Jurinea pseudomollis Klokov

В культуре
В условиях Нижегородской области относительно зимостоек. В неблагоприятные зимы подпревает.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Волгоградской Области

Чертополоховые
Флора Европы
Таксоны растений, названные в честь людей